La Coppa delle Nazioni del Golfo 1979, 5ª edizione del torneo, si è svolta nel Iraq dal 23 marzo al 9 aprile 1979. È stata vinta dall'.

Squadre partecipanti 
 
 
 
 
 
  (ospitante)

Risultati e classifica 

Calcio nel 1979
1979
Competizioni sportive a Baghdad